Всероссийский Правовой Предпринимательский Диктант — это ежегодный образовательный онлайн-проект по повышению правовой грамотности среди российских предпринимателей. Один из разделов проекта «Всероссийский Правовой Диктант», который «призван исследовать уровень юридической грамотности граждан».

Цель и задачи 
Цель проекта: выявление слабых сторон и пробелов в знании законодательства и соблюдении своих прав и обязанностей, а также профилактика правонарушений.

Задачи:

1) Анализ правовой среды и создание независимого и качественного тестирования знаний среди людей с разными статусами и уровнем знаний;

2) Разработка платформы для проведения проекта в онлайн-среде;

3) Привлечение российских предпринимателей к участию в проекте;

3) Анализ и обработка полученных результатов;

4) Предоставление статистических данных об успешности сдачи тестирования крупным СМИ и государственным образовательным структурам с целью заострения внимания на пробелах в знаниях социальных групп.

Организаторы 
Организаторами и инициаторами проекта являются Европейская Юридическая Служба и общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

Информационным партнером проекта является специализированный телеканал государственных, отраслевых, корпоративных и авторских программ «ПРО Бизнес».

История проекта 
12 ноября в Москве на площадке РЭУ имени Г. В. Плеханова прошел первый в России «Всероссийский Правовой Диктант». Мероприятие организовали Европейская Юридическая Служба, общероссийская общественная организация «Деловая Россия», РЭУ имени Г. В. Плеханова и Фонд развития моногородов.

Инициатором проекта выступил президент и основатель Европейской Юридической Службы Сергей Бекренев.

За время проведения диктанта в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах к нему присоединились: «Ассоциация юристов России», Министерство иностранных дел Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив, Росреестр, МГЮА имени О. Е. Кутафина, Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ.

В 2020 году на фоне роста интереса публики к проекту, организаторами было принято решение о выделении Предпринимательского диктанта в отдельное самостоятельное онлайн-мероприятие, которое было успешно проведено по всей стране. В первом проекте «Всероссийский Правовой Предпринимательский Диктант» приняло участие 69990 предпринимателей из всех субъектов РФ.

В декабре 2020 года Всероссийский правовой диктант, который провела Ассоциация юристов России, собрал более 300 тысяч участников.

Примечания

Ссылки 
 https://diktant.online
 https://diktant.els24.com
 https://www.kommersant.ru/doc/4636836
 http://deloros-krd.ru/s-3-po-10-dekabrya-vpervye-projdet-vserossijskij-pravovoj-predprinimatelskij-diktant/
 https://www.if24.ru/rossijanam-predlozhat-pravovoj-diktant/
 https://tass.ru/ekonomika/10350499
 https://ombudsmanbizkbr.ru/3-dekabrya-startuyut-pravovye-diktanty-dlya-grazhdan-i-predprinimatelej/
 https://els24.com/press/news/2016/11/14/v-moskve-sostoyalsya-pervyy-vserossiyskiy-pravovoy-diktant.html
 https://els24.com/press/news/2020/11/24/s-3-po-10-dekabrya-delovaya-rossiya-i-evropeyskaya-yuridicheskaya-sluzhba-vpervye-provedut-vserossiyskiy-pravovoy-predprinimatelskiy-diktant.html
 https://ria.ru/20181211/1547805744.html
 https://rg.ru/2017/05/25/reg-cfo/v-moskve-projdet-vserossijskij-pravovoj-diktant.html
 https://www.kommersant.ru/doc/3320264?query=Правовой%20диктант
 https://bosfera.ru/bo/agenty-pravovoy-bezopasnosti-onlayn-yurist-na-strazhe-prav-naseleniya
Образование
Образование в России
Предприниматели
Онлайн-проект
Проект:50 000 важнейших статей